Félix Chemla Lamèch (1894–1962), météorologue et un sélénographe français.
 Lamèch, crère lunaire